Pudding steht für:
 Pudding, Süßspeise
 Pudding Butte, Zeugenberg in der Antarktis
 Pudding Island, kleine Insel in der Region Otago, Südinsel von Neuseeland

Siehe auch:
 Konglomerat (Gestein) (Alternativbezeichnung Puddingstein)
 Puddingprobe

Siehe auch:
 Budding